ГУ НП в г. Киеве (Полиция Киева)  — территориальный орган исполнительной власти в Киеве, входит в систему органов внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства является обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка.

Главное управление НП в. Киеве возглавляет начальник, которого назначает и освобождает от должности Председатель Национальной полиции по согласованию с Министром внутренних дел Украины. Контроль за деятельностью ГУ НП осуществляют Министерство внутренних дел, Киевский городской голова, правительство и городской совет.

Штаб-квартира: 01025, г. Киев, ул. Владимирская, 15.

История 
Охрана общественного порядка в Киеве была с княжеских времён — об этом свидетельствует наличие княжеской администрации во главе с тысяцким, которому были подчинены сотники и десятники. Историки предполагают, что функции этих чиновников были весьма разнообразны: они отвечали не только за спокойствие на улицах, но и за сбор налогов, создание городского ополчения во время войны и прочее. Впрочем, непосредственная борьба с преступностью возлагалась, в первую очередь, на самих горожан. Так, в «Русской Правде» прописаны случаи задержания преступника самими потерпевшими.

Во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой положение мало чем отличалось от принятого в эпоху могущества киевских князей. К охранников общественного порядка этого периода можно отнести замковую стражу (или так называемых «кликунов»), а также стражу, которую должен был выставлять городской магистрат у городских ворот. Однако, их главным назначением была не охрана правопорядка на улицах, а всё-таки обеспечение безопасности сугубо военных объектов.

В 1684 году были созданы две стрелковые команды по 100 человек каждая. Они должны были действовать на Подоле и Печерске, где «начали было мещане … народ бунтовать».

Киевская полиция 
Как государственный орган по охране правопорядка полиция непосредственно в Киеве, была основана в 1733 году.

Штат киевской полицейской конторы в то время состоял из полицмейстера, унтер-офицера, капрала, восьми рядовых с жалованием из доходов губернии от гарнизонных сумм и двух канцелярских служителей с денежным содержанием из доходов от собранных сумм полицией.

В 1782 году был принят «Устав благочиния или полицейский», согласно которому в городе начала действовать Управа благочиния, возглавляемая городничим. Управа ведала делами полицейско-исполнительными и мелкими судебными. В 1799 году она была заменена полицейским присутствием (иначе — Городской полицией) во главе со старшим полицмейстером, которого назначал военный губернатор. Вместе с тем, для удобства контроля и надзора Киев ещё в 1790 году был разделен на участки и кварталы. Делами участка стал заниматься пристав, квартала — квартальный надзиратель. А содержалась полиция за счёт городских доходов.

После разделения Киева на участке функции полиции расширились. Она начала вести следствие и разыскивать преступников, ухаживать за подозрительными лицами, беглецами, тюрьмами, принуждать к уплате налогов и выполнения повинностей. Кроме того, полиция несла ответственность за исправность мостов, дорог, тротуаров, соблюдение установленных цен на базарах и ярмарках, контролировала корчмарство.

В 1834 году произошёл новый раздел территории города. Киев был разделен на шесть участков: Печерский, Лыбидской, Дворцовый, Старокиевский, Подольский и Плоский. Каждый из них делился на пять кварталов. В то время в городе действовало четыре арестантских дома, повсеместно сооружались полицейские будки.

Киевская городская полиция создана в 1858 году путём реформирования правоохранительных органов, в связи с лишним численности её функций и недостаточностью финансовых ресурсов для ввода необходимого количества штатных единиц, соответствующего выполнения задач поддержания общественного порядка, адекватного противостояния преступности.

В феврале 1858 министерствам юстиции, государственного имущества и внутренних дел империи была поручена разработка предложений по реорганизации полиции. Это же задача была поставлена ​​и перед особым совещанием, состоявшим из губернаторов. Министр внутренних дел внёс на рассмотрение императора начальные предложения о преобразовании полиции которые были одобрены 4 июля 1858. В них говорилось о необходимости изменить состав городских полиций, сравнивая его с территорией и населением каждого города, а также с его промышленно-торговым и культурно-просветительским потенциалом. Рекомендовалось сократить число полицейских инстанций и улучшить личный состав полиции путем усиления числа нижних чинов. Предлагалось четко и однозначно определить точные обязанности городских полиций. В предложениях особое внимание уделялось увеличению денежного содержания полицейских чинов, отнеся часть расходов на их содержание (в размере до 1,5 млн рублей) на счёт общих государственных доходов.

В декабре 1862 года началась новая полицейская реформа, которая предусматривала увеличение штатной численности чинов полиции, улучшения их финансового содержания, сужение выполняемых функций. В полиции создали два подразделения — «Стол уголовных дел» (состоял из арестантского и следственного отделов) и «Стол гражданских дел» (в составе исполнительного, сыскного, вексельного и военного отделов). Весь личный состав городской полиции насчитывал 312 человек.

В 1875 году произошло очередное изменение в названии полиции — городское полицейское управление стало называться Киевским управлением полицмейстера. Оно состояло из секретаря, пяти столоначальников, которые вели гражданские дела, занимались взысканием налогов и штрафов, проверяли подворные книги, доводили до сведения горожан распоряжения власти, осуществляли организацию полицейского надзора, пересылка арестантов, боролись с грабителями; а также журналист, казначей, архивариус.

В 1879 году, на фоне расширения города, Киев был снова разделен на участки — на этот раз их было восемь: Печерский, Дворцовый, Лыбидской, Старокиевский, Подольский, Плоский, Бульварный и Лукьяновский. В полицию положили и дополнительные обязанности — отныне они должны были собирать статистические данные о населении, состоянии и количестве заводов и фабрик. Параллельно полиции были созданы новые подразделения: конная стража в составе 40 всадников и первая в Российской империи розыскная часть.

Выдающуюся роль в профессиональном развитии киевской полиции внесли Мастицький Леонид Порфирьевич и Рыжий Георгий Михайлович, при их содействии в Киеве полиция стала применять дактилоскопию, служебное собаководство и «следственный чемодан», были подготовлены первые служебные инструкции чинам сыскной полиции.

Киевская милиция 
Процесс формирования милиции в Киеве, как и по всей Украине, был непростым. Новая большевистская власть взялась активно создавать правоохранительную систему.

9 февраля 1919 Совет Народных Комиссаров УССР обнародовал декрет «Об организации милиции», после чего её органы были созданы в крупнейших городах республики, чтобы впоследствии основаться структурно и в мелких населённых пунктах. Были разработаны направления и сфера деятельности органов, среди которых на первом месте стоят борьба с преступностью, спекуляцией, самогоноварением, хищением государственной собственности.

В декабре 1930 украинские правоохранительные органы были выведены из-под контроля местной власти и подчинены непосредственно Государственному политическому управлению Украины. Милиция тридцатых годов делала все, чтобы на Украине царил покой, чтобы земля горела под ногами уголовников. Не стояли в стороне от всеукраинского процесса и работники правоохранительных органов Киева, несмотря на существенное предварительное сокращение. В самом городе вместо 19 районов в 1921 году было образовано только 5 — Старокиевский, Подольский, Печерский, Демеевский и Шулявский. Районные отделы милиции были ликвидированы, как и промышленной милиции — прямого потомка отрядов Красной гвардии, созданных революционными рабочими на заводах и фабриках.

Однако история оставила нам немало примеров успешной работы правоохранителей, в частности уголовного розыска Киева тех лет. Несмотря на отсутствие чёткой государственной системы борьбы с преступностью, недостаточное финансирование и отсутствие высокообразованных кадров, талантливым оперативным работникам удавалось успешно бороться с правонарушителями.

Когда Киев вернул себе статус столицы Украины в 1934 году, внимание к милиции в нем усилилась. В системе продолжались постоянные реорганизации, призванные усовершенствовать её работу. В том же году возобновляется ликвидирован в 1930 году НКВД Украины, в состав которого входят управления государственной безопасности и управления милиции и уголовного розыска, которые до того были независимыми структурами при Совете народных комиссаров Украины.

Соответственно в Киеве концентрируются высшие властные структуры, вырабатывается стратегия и тактика их деятельности, городу предоставляется особый статус. В 1936 году создается отдел Госавтоинспекции, в следующем году — отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). И если в первом при тогдашнем мизерном автопарке города и республики рабочие перегрузки не угрожали, то второй в количестве тринадцати человек во главе с талантливым следователем Михаилом Мацейко, который вошёл в историю милиции Украины, приходилось нелегко. Одной из первых дел ОБХСС было разоблачение опасных групп фальшивомонетчиков Трояновского, Куриленко и Барабус. Последний, в частности, ранее был дважды судим за убийство и за кражу из церкви. Освободившись, он научился гравёрному искусству и, вернувшись в Киев, устроился работать в типографию Академии наук Украины, откуда похитил материалы и инструменты, необходимые для изготовления клише. Реализацией фальшивых денег занимались его жена, брат и сестра. Эту группу работники ОБХСС обезвредили с помощью сотрудников Госбанка и в результате большой разъяснительной работы среди продавцов и кассиров магазинов.

Появление новых служб требовало повышения статуса столичной милиции, и в 1938 году создаётся Управление рабоче-крестьянской милиции Киева. Одновременно создаётся девять районных отделений милиции, штат которых состоял из начальника и двух-трёх оперуполномоченных. Впоследствии они стали называться городскими отделениями и именоваться по номерам.

Структура 
Организационно полиция города Киева состоит из аппарата Главного управления и его структурных подразделений; территориальных подразделений (управлений и подчинённых им отделов и отделений) в административных районах, объектах транспорта и в Киевском метрополитене; и строевых подразделений (полков, батальонов полиции различного назначения).

Аппарат ГУ 
 Управление уголовного розыска
 Следственное управление
 Отдел правового обеспечения
 Управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования
 Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми
 Управление «Корпуса оперативно-внезапного действия»
 Управление связи и телекоммуникаций
 Отдел коммуникации
 Управление превентивной деятельности
 Отдел обеспечения прав человека
 Управление финансового обеспечения и бухгалтерского учёта
 Отдел документального обеспечения
 Сектор специальной связи
 Управление информационной поддержки и координации полиции «102»
 Отдел внутреннего аудита
 Взрывотехническое управление
 Отдел Укрбюро Интерпола
 Управление логистики и материально-технического обеспечения
 Управление кадрового обеспечения
 Управление режима и технической защиты информации
 Отдел специальной полиции
 Сектор международных связей

Территориальные (обособленные) подразделения

Строевые подразделения 
 Кинологический центр
 Центр обслуживания подразделений
 Батальон конвойной службы
 Изолятор временного содержания
 Полк полиции особого назначения № 1 (бывший ПМОН «Беркут» ГУ МВД в г. Киеве)
 Тренинговый центр
 Приёмник-распределитель для детей
 Полк полиции особого назначения № 2
 Рота по подбору и транспортировке трупов в морг
 Полк патрульной службы полиции особого назначения «Киев»

Руководство

Киевские полицмейстеры 
 Дуров Фёдор (?—1825—1826—?)
 Ивенсен Фёдор Васильевич (1858—1866)
 Гюббенет Борис Яковлевич (1866—1882)
 Мастицкий Леонид Порфирьевич (1882—1884)
 Живоглядов Антон Иванович (1884—1898)
 Цихоцкий Вячеслав Иванович (1898—1906)
 Мартынов Петр Иванович (1907—1909)
 Скалон Алексей Александрович (1909—1911)

Киевский городской атаман 
 Хануков Александр Павлович (1918)
 Маршалу Карл Петрович (1918)

Начальники УНКВД по Киеву и Киевской области 
 Розанов Александр Борисович (1934—1935)
 Шаров Николай Давыдович (1935—1938)
 Федоров Николай Николаевич (1938)
 Долгушев Алексей Романович (1938—1939)
 Романчук Николай Данилович (1939—1941)
 Череватенко Иван Михайлович (1941)
 Руденко Кирилл Романович (1943—1948)
 Лизин Иван Дмитриевич (1948—1953)
 Рыжков Николай Петрович (1954—1963)
 Буланенков Василий Тимофеевич (1963—1964)

Начальники УВД Киевского горисполкома 
 Дегтярев Иван Леонтьевич (1964—1967)
 Рыжков Николай Петрович (1967—1973)
 Захаров Виталий Федорович (1973—1980)
 Титаренко Юрий Леонтьевич (1980—1985)
 Василишин (1985—1990)
 Недригайло Валентин Михайлович (1990—1991)
 Розенко Виталий Иванович (1991)

Начальники ГУ МВД Украины в г. Киеве 
 Розенко Виталий Иванович (1991—1992)
Старовойт Владимир Карпович (1992 - 1994)
 Поддубный Николай Олегович (1994—1997)
 Корниенко Михаил Васильевич (1997—2000)
 Смирнов Юрий Александрович (2000—2001)
 Опанасенко Петр Никитович (2001—2003)
 Миленин Александр Леонидович (2003—2005)
 Ярема (2005—2010)
 Крикун Алексей Алексеевич (2010—2012)
 Коряк Валерий Владимирович (2012—2014)
 Мороз Юрий Леонидович (02.2014-03.2014)
 Гуцал Александр Александрович (03.2014-07.2014)
 Терещук Александр Дмитриевич (2014—2015)

Начальники ГУ НП в. Киеве 
 Терещук Александр Дмитриевич (2015)
 Крищенко Андрей Евгеньевич (с 2015)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ГУ МВД Украины в г. Киеве
 ГУМВС в місті Києві YouTube

Министерство внутренних дел Украины
Подразделения МВД СССР
Органы исполнительной власти города Киева